Philippe de Bourbon, duc d’Orléans ist der Name folgender Personen:
* Philippe I. de Bourbon, duc d’Orléans (1640–1701), französischer Prinz und Feldherr
 Philippe II. de Bourbon, duc d’Orléans (1674–1723), Herzog von Orléans, Chartres, Valois, Nemours und Montpensier, Regent von Frankreich